Plaats in Indonesië
 Panusupan (Cilongok), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Panusupan (Pejawaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Panusupan (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java